Proserpina (planetoïde)
Proserpina (mythologie)